Divenne famoso grazie al singolo Discharge, pubblicato il 27 gennaio 2015 su Beatport ed il 2 marzo sul canale YouTube dell’etichetta Spinnin Records, video che ha ricevuto circa 3 milioni di visualizzazioni.

Carriera
Nel 2013 Curbi cominció a produrre vari singoli usando il software FL Studio, pubblicandoli sulla propria pagina Soundcloud. Le tracce Emotion, pubblicata nell’ottobre 2013, e Restate, pubblicata ad aprile 2014, vennero riprodotte nell’ Essex Radio Show, un programma della BBC; in seguito, i singoli Dime e Steeper (con Ash O’Connor) ottennero notorietà e vennero rilasciate dall’etichetta NoCopyrightSounds, mentre Von Deeper, prodotta col duo canadese Kayliox, venne rilasciata dalla Tackle Records. Verso la fine del 2014, Curbi firma per la Spinnin Records, nota etichetta olandese.

Nel gennaio 2015 Curbi rilascia il primo singolo tramite Spinnin Records, Discharge, che ottenne subito un notevole successo; il brano venne supportato da molti DJ di fama internazionale, uno su tutti Oliver Heldens. Il 2 marzo dello stesso anno, la Spinnin Records pubblica, sul proprio canale YouTube, il videoclip ufficiale del brano, totalizzando circa 3 milioni di visualizzazioni; inoltre, il brano raggiunse la seconda posizione della classifica di Beatport.

Dopo aver pubblicato il remix di Rumors di Pep & Rash e di 90’s By Nature di Showtek, sempre tramite Spinnin Records, il 15 giugno Curbi pubblica il singolo Rubber, piazzandosi al 12º posto della classifica del portale Beatport ed ottenendo circa 2 milioni di visualizzazioni su YouTube. Ad agosto viene pubblicato Hoohah, prodotto assieme a Fox Stevenson, brano che si aggiudica la 5ª posizione nella chart di Beatport, mentre, il 30 ottobre, viene rilasciata anche una collaborazione col duo Bougenvilla, con il brano Butterfly Effect, piazzatasi al 15º posto della classifica Beatport.

Il primo gennaio 2016 viene pubblicato il suo primo EP, chiamato Fraternitè EP, contenente 3 brani inediti e rilasciato come download gratuito. A febbraio pubblica il singolo 51, mentre, a giugno, tramite Musical Freedom, viene rilasciato Triple Six. Il 2016 termina con la pubblicazione di Red Point.

Nel marzo 2017 Curbi rilascia il brano Shinai ed una nuova collaborazione con il giovane, nonché grande amico, Mesto, con il brano BRUH. Poco dopo pubblica il suo secondo EP, chiamato Dash EP, contenente 4 brani inediti. Nel 2017 pubblica, inoltre, i brani Rude, B.T.F.U, LYM (con Hasse de Moor) e Let’s Go, in collaborazione con Mike Williams e Lucas & Steve.

Nel 2018, oltre a pubblicare vari singoli ed altrettanti remix, collabora nuovamente con l’amico Hasse de Moor e con il noto dj Quintino per i brani Imma Show You e Get Down. Viene rilasciato, inoltre, il suo terzo EP, chiamato Redliners EP, contenente 5 brani, uno dei quali (Impossible) in collaborazione con Zedd. Anche ADHD del 2019 e Alcoholic del 2020 vengono prodotti insieme all'amico Hasse de Moor, mentre Get It, sempre del 2020, con Cesqeaux. Il 24 aprile 2020 pubblica Take Me There di nuovo assieme al giovane Mike Williams.

Con la pubblicazione di Jaw Drop del 3 luglio 2020, Curbi debutta sulla "Confession", l'etichetta discografica di Tchami, con cui ha collaborato nel 2021 per il singolo Make Amends.

Vita privata
Dal 5 luglio 2019 è fidanzato con la disc jockey taiwanese RayRay, con la quale ha prodotto anche i singoli Don't Stop e BB Got Me Like.

Classifica Top DJ Mag
2016: #134
2017: #115
2018: #126

Classifica 1001Tracklist
2016: #71
2017: #26
2018: #46
2019: #50
2020: #20

Discografia

EP
2016: Fraternitè
2017: Dash
2018: Redliners
2021: The Patterns

Singoli
2013: Emotion
2014: Restate
2014: Steeper (con Ash O’Connor)
2014: Dime
2014: Von Deeper (con Kayliox)
2015: Discharge
2015: Rubber
2015: Hoohah (con Fox Stevenson)
2015: Butterfly Effect (con Bougenvilla)
2015: Friendzoned
2016: Selection A
2016: 100 Percent
2016: Circus
2016: 51
2016: Triple Six
2016: Red Point
2017: Shinai
2017: BRUH (con Mesto)
2017: Insect
2017: Funki
2017: Equals
2017: Some Shots
2017: Let’s Go (con Mike Williams & Lucas & Steve
2017: LYM (con Hasse de Moor)
2017: B.T.F.U.
2017: Rude
2018: Booti
2018: Polar
2018: Blow Up
2018: Get Down (con Quintino)
2018: Imma Show You (con Hasse de Moor)
2018: Playground
2018: Whip It
2018: Bounce Mechanism
2018: B.A.P.
2018: Impossible (con Zedd)
2018: Plus Plus
2018: Mriya
2019: Spiritual (MRIYA) (con Brooke Tomlinson)
2019: Redeem
2019: Flip It
2019: ADHD (con Hasse de Moor)
2019: Don't Stop (con RayRay)
2019: Too Much
2020: Feel (feat. Helen)
2020: Get It (con Cesqeaux)
2020: Alcoholic (con Hasse de Moor)
2020: Take Me There (con Mike Williams)
2020: Jaw Drop
2020: Superpowers (feat. Helen)
2020: Navigator (con AC Slater)
2020: BB Got Me Like (con RayRay)
2020: Move! (Brawl Stars Anthem)
2020: Lied To (con Jess Ball)
2021: Make Amends (con Tchami feat. Kyan Palmer)
2021: Famous Last Words (con Moksi)
2021: The Drum (con Mike Cervello)
2021: Seing Is Believing 
2021: Safe & Sound
2021: Losing Sleep (feat. Helen)

Remix
2015: Pep & Rash - Rumors 
2015: Showtek feat. MC Ambush - 90’s By Nature
2016: Cheat Codes & Dante Klein - Let Me Hold You (Turn Me On)
2016: Eva Simons & Sidney Samson - Escape From Love
2016: Felix Jaehn feat. Alma - Bonfire
2016: Galantis - No Money
2017: Gramercy - Changes
2017: The Him feat. LissA - I Wonder
2017: Mike Cervello feat. Schadinova - Love Is A Scary Word 
2018: DJ Snake feat. Lauv - A Different Way
2018: Steve Aoki feat. Ina Wroldsen - Lie To Me
2018: Zedd feat. Maren Morris & Grey - The Middle
2018: NOTD feat. Felix Jaehn - So Close
2018: Martin Garrix & David Guetta - So Far Away
2019: Kris Kross Amsterdam - Vamonos
2019: Fox Stevenson - Bruises
2019: Moksi & Chace - Doorman
2019: Far East Movement - Like A G6
2019: San Holo vs. Kanye West - Lights
2020: Steve Aoki con Mike Shinoda feat. Lights – Last One To Know
2020: Tisoki & MineSweepa feat. David Kuncio – See You Again

Note

Collegamenti esterni